Окотал има више значења:

 Окотал (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотал (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотал (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотал (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотал (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотал (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотал (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотал (департман), департман у Никарагви.